

События 

 1 февраля умер Алексей I Великий Комнин
 10 марта умер Юхан I
 Королём Швеции стал Эрик XI Шепелявый.
 Основан Падуанский университет
 Поход литовцев в окрестности Риги.
 Феодор I Ласкарис умер, завещав власть своему зятю, Иоанну III Дуке Ватацу (1222—1254).
 Ливонский крестовый поход: датчане терпят неудачу в попытке завоевать остров Сааремаа.
 Принятие «Золотой буллы» в Венгрии.
 1222—1262 — Династия Лу’лу — эмиров Мосула.
 Весна — Джэбэ и Субэдэй вторглись в Грузию, разбили лезгин и черкесов. Монголы проникли на Северный Кавказ, разбили аланов (осетин), а затем кыпчаков (половцев). Распад Аланского государства. Захват Судака в Крыму. Монголы преследуют остатки половцев вдоль Дона.
 В Киеве состоялся съезд князей по поводу оказания помощи половцам в борьбе с монголо-татарами.
 1222—1308 — Династия Кутлуг-хана — правители Кермана.
Наблюдалось комета Галлея. По легенде послужила предвестием нашествия Чингисхана.

Правители 
 Никейская империя — Иоанн III Дука Ватац (1222—1254).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1222 году
 Нитирэн

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1222 году
 1 февраля Алексей I Великий Комнин — трапезундский император
 10 марта - Юхан I, шведский король.
 Феодор I Ласкарис — никейский император.
 Раймунд VI Тулузский — граф Тулузы.

См. также